Сомали — многозначный термин.
 Сомали — страна на востоке Африки.
 Сомали — регион в Эфиопии.
 Сомали — африканская группа народностей, проживающих в Сомали, Джибути, Сомалиленде, Эфиопии и в Эритрее.
 Сомали — язык из кушитской ветви афразийской семьи языков.
 Сомали (Африканский рог) — полуостров на востоке Африки.
 Сомали — порода кошек, полудлинношёрстная разновидность абиссинской породы.
 (1430) Сомали — типичный астероид главного пояса, который был открыт 5 июля 1937 года.
 «Сомали» — воинское формирование самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

Имя 
 Сомали Мам () (род. ок. 1970) — камбоджийская общественная деятельница, правозащитница.

См. также 
 Галла-Сомали — плато на полуострове Сомали.
 Сомалийская республика
 Сомалиленд

Примечания